Six může být:

 anglicky číslovka šest

hudební skupiny
 Six Pack – srbská hudební skupina
 Six Degrees of Separation – česká hudební skupina

ve sportu
 Original Six – skupina 6 týmů hokejové NHL
 Super six – hokejový turnaj
 Super six 2005
 Super six 2006
 Super six 2007
 Super six 2008

příjmení osob
Andy Six – americký hudebník (vl. jm. Andy Biersack)
 Franz Alfred Six – německý nacistický funkcionář, velitel komanda SS 

jiný význam
 Six (seriál) – americký seriál (Seal Team 6)
 Six Sigma – strategie řízení firmy Motorola
 Six Flags – americký řetězec zábavních parků
 Six Flags Over Texas
 Pentacon Six – značka fotoaparátu